Korpus Piechoty (Izrael)
 Korpus Piechoty (Królestwo Kongresowe)

Zobacz też